Mesék
 A szépség és a szörnyeteg, eredeti francia címe La belle et la bête, más magyar fordításban A szép és a szörnyeteg: európai népmese.
 A szépség és a szörnyeteg (Gabrielle-Suzanne de Villeneuve), a mese Gabrielle-Suzanne de Villeneuve által leírt változata (első megjelenés 1740)
 A szépség és a szörnyeteg (Jeanne-Marie Leprince de Beaumont), a mese Jeanne-Marie Leprince de Beaumont által leírt változata (első megjelenés 1767)

Filmek, színdarabok
 A szép és a szörnyeteg (1946) francia film, Jean Cocteau rendezésében
 A szépség és a szörnyeteg (1991) amerikai rajzfilm
 A szépség és a szörnyeteg (1994) amerikai musical a film alapján, zeneszerző Alan Menken
 A szépség és a szörnyeteg (2012) osztrák–német játékfilm, Marc-Andreas Bochert rendezésében
 A szépség és a szörnyeteg (2014) francia film, Christophe Gans rendezésében
 A szépség és a szörnyeteg (2017) amerikai romantikus fantasy film, rendezte Bill Condon

Televíziós sorozatok
 A szépség és a szörnyeteg (1987–1990) amerikai televíziós sorozat
 A szépség és a szörnyeteg (2012–2016) amerikai televíziós sorozat